В списке представлены населённые пункты города областного подчинения Руза с административной территорией  (бывшего Рузского района) и Рузского городского округа (бывшего Рузского муниципального района) Московской области и их принадлежность к бывшим муниципальным образованиям (2 городским и 5 сельским поселениям), упразднённым Законом Московской области № 184/2016-ОЗ от 28 декабря 2016 г. «Об организации местного самоуправления на территории Рузского муниципального района». 

Перечень населённых пунктов, их наименование и тип даны в соответствии с Законом Московской области от 28.02.2005 № 76/2005-ОЗ «О статусе и границах Рузского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований».

После преобразования Рузского района в городской округ с целью исключения наличия у двух одноимённых населённых пунктов одинаковых категорий постановлением Губернатора Московской области № 69-ПГ от 28 февраля 2018 года:
 деревня Васильевское бывшего сельского поселения Колюбакинское преобразована в село;
 деревня Городище упразднённого Волковского сельского округа сельского поселения Волковское преобразована в село;
 деревня Городище упразднённого Никольского сельского округа сельского поселения Волковское преобразована в посёлок;
 деревня Кожино бывшего сельского поселения Дороховское преобразована в село;
 село Никольское бывшего сельского поселения Колюбакинское преобразовано в деревню;
 деревня Новая бывшего сельского поселения Старорузское преобразована в село;
 деревня Старо бывшего сельского поселения Дороховское преобразована в село;
 деревня Старо бывшего сельского поселения Старорузское преобразована в посёлок.

В Рузском городском округе и в городе областного подчинения с административной территорией находятся 230 населённых пунктов (1 город, 1 рабочий посёлок, 19 посёлков, 11 сёл и 198 деревень):

Примечания 

Рузский городской округ